Lijak je lahko:

 lijak (priprava) - priprava za zlivanje tekočine v posodo skozi majhno odprtino ali del priprave, naprave, skozi katerega se stresa, daje material v posodo.
 lijak (posoda) - na zid pritrjena posoda za odtok odvečne, umazane vode
 Lijak (potok) - potok v Vipavski dolini, desni pritok Vipave pri Renčah, ki izvira v steni Lijak pod Trnovsko planoto in teče mimo Vogrskega.
 lijak (plezališče) - plezališče
 lijak (geomorfologija)- strma žlebasta oblika, ki se od zgoraj navzdol oži.

Glej tudi 

 nürnberški lijak